Кахкаха может означать:

  () — в башкирской мифологии злой демон.
 Кахкаха (городище) — городище в Таджикистане.